Hungerford Town FC (celým názvem: Hungerford Town Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Hungerford v nemetropolitním hrabství Berkshire. Založen byl v roce 1886. Od sezóny 2016/17 hraje v National League South (6. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou černá a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Bulpit Lane s kapacitou 2 500 diváků.

Získané trofeje 

 Berks & Bucks Senior Cup ( 1× )
 1981/82
 Basingstoke Senior Cup ( 2× )
 2012/13, 2014/15

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 1. kolo: 1979/80
 FA Trophy
 3. kolo: 2013/14
 FA Vase
 Semifinále: 1977/78, 1979/80, 1988/89

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1958–1965: Hellenic Football League (Premier Division)
 1965–1971: Hellenic Football League (Division One)
 1971–1978: Hellenic Football League (Premier Division)
 1978–1984: Isthmian League (Second Division)
 1984–1991: Isthmian League (Second Division South)
 1991–2002: Isthmian League (Second Division)
 2002–2003: Isthmian League (Division Two)
 2003–2009: Hellenic Football League (Premier Division)
 2009–2013: Southern Football League (Division One South & West)
 2013–2016: Southern Football League (Premier Division)
 2016– : National League South

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1886